Colonia La Argentina peut désigner :

 Colonia La Argentina, localité argentine située dans la province de Córdoba ;
 Colonia La Argentina, localité argentine située dans la province d'Entre Ríos.